Улица Алексея Бакуринского () — улица в Новозаводском районе города Чернигова, исторически сложившаяся местность (район) Землянки. Пролегает от улицы Ремесленная до улицы Любечская, от улицы Любечская до тупика возле автокооператива № 1.

Примыкают переулок Алексея Бакуринского, улицы Мичурина, Воскресенская.

История    
В конце 19 века был проложен безымянный переулок. В 1927 году получил название Михайловский переулок — из-за расположенности возле Михайловской улицы. 

В конце 1930-х годов переулок был продлён и переименован на улицу Папанинцев — в честь участников («папанинцев») первой в мире советской полярной научно-исследовательской дрейфующей станции под руководством Ивана Дмитриевича Папанина. В свою очередь Михайловская улица была переименована на переулок Папанинцев. После Великой Отечественной войны улица застроена индивидуальными домами. 

19 февраля 2016 года улица получила современное название — в честь государственного и общественного деятеля времён Российской империи, уроженца Черниговщины Алексея Александровича Бакуринского, согласно Распоряжению городского главы В. А. Атрошенко Черниговского городского совета № 46-р «Про переименование улиц города» («Про перейменування вулиць міста»)

Застройка 
Имеет два участка, разделённые домом № 7 Любечской улицы, длинами 200 и 470 м. 

Парная и непарная стороны улицы заняты усадебной застройкой, частично без застройки.

Примечания

Литература 
 Чернігівщина: Енциклопедичний довідник, К.: УРЕ і м. М. П. Бажана, 1990. — С. 594 ПАПАНІНЦІВ ВУЛИЦЯ 
 Сапон В. . Вулиці старого Чернігова: Історико-краєзн. етюди. — Чернігів: РВК «Десн. правда», 2007. — 128 с.
 

Улицы Чернигова